Eva Birnerová e Anne Keothavong erano le detentrici del titolo, ma Birnerová quest'anno non ha partecipato. Keothavong ha fatto coppia con Tara Moore, ma ha perso in semifinale contro Akgul Amanmuradova e Vesna Dolonc.

Amanmuradova e Dolonc che hanno battuto in finale Diāna Marcinkēviča e Aljaksandra Sasnovič 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Akgul Amanmuradova /  Vesna Dolonc (Campionesse)
  Sandra Klemenschits /  Romina Oprandi (semifinali)

 Maria João Koehler /  Marta Sirotkina (primo turno) 
 Madison Brengle /  Elica Kostova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Pro Series Barnstaple 2012